

Тею () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.

Тею () — комуна у повіті Арджеш.
 Тею () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Тею.
 Тею () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Ородел.
 Тею () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Лепуджу-де-Жос.
 Тею () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Галіча.
 Тею () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Хоря.

Тея () — село у .